Патриархи чань (патриархи буддизма) — линия преемственности учеников от Будды Шакьямуни до Бодхидхармы в Индии и от Бодхидхармы до Хуэйнэна в Китае. Существуют различные варианты линии преемственности, общепринятым в дзэн является список из 28 патриархов буддизма в Индии и 6 патриархов чань в Китае.

Патриархи буддизма 
Д. Т. Судзуки приводит список из 28 патриархов и указывает, что он является в дзэн общепринятым:

Согласно профессору Кайтэну Нукарии, документу школы Сото XIV века, учителям Кэнко Цудзи, Сандо Кайсену и официальному сайту школы Кван Ум, существует другой список 28 патриархов:

Патриархи чань 
Бодхидхарма является двадцать восьмым индийским патриархом и первым патриархом чань. Всего в Китае было шесть общих патриархов чань, после чего чань разделился на северную и южную школы:
 Бодхидхарма
 Хуэйкэ (яп, Эка)
 Сэнцань (яп, Сосан)
 Даосинь (яп, Досин)
 Хунчжэнь (яп, Гунин)
 Хуэйнэн (яп, Эно)

История 
Китайские буддийские писания называли Бодхидхарму или «28-м патриархом буддизма», или «патриархом» без уточнения. Таким образом писания указывали на то, что школа чань берёт свои истоки от «доподлинно истинного буддизма», в отличие от всех прочих школ, являвшихся или «боковыми ветвями истинной традиции», или «искажениями». Тем самым также подчёркивалось то, что Бодхидхарма был на тот момент «лидером всей буддийской сангхи», а не просто «случайным буддистом».

Список из 28 патриархов «единой линии Чань» формировался несколько веков. Процесс формирования завершился в тексте «Записи о передаче светильника, составленные в годы правления под девизом Цзиньдэ», который был написан в 1004 году. Профессор А. А. Маслов указывает на две причины формирования единой линии. Согласно первой причине, чаньские школы в VII—VIII веках конкурировали между собой, пытаясь укрепиться в столице Китая. Согласно второй причине, прочие школы буддизма приписывали учителям чань «еретизм» (се) и «ложный путь» (вай дао). Поэтому последователи чань пытались связать чаньских учителей с Буддой и патриархами в Индии. А. А. Маслов считает, что с помощью редактирования источников и удаления из них некоторой информации, не согласующейся с линией преемственности, «возраст» чань был увеличен с реальных VI—VII веков до времени жизни Будды.

Согласно данным А. А. Маслова, первым источником, в котором появляется полный список из 28 патриархов, является текст «Баолинь чуань» («Передача драгоценного леса»), написанный в 801 году. Последние четыре патриарха списка выглядят следующим образом:
25. Басиасита
26. Пуньямитра
27. Праджнатара
28. Бодхидхарма

В тексте «Записи к шастрам „Нирвана-сутры“» известного чаньского учителя Цзунми (780—841) последние пять патриархов выглядят следующим образом:
24. Санаваса
25. Упагупта
26. Васумитра
27. Сангхаракса
28. Дхарматрата (Бодхидхарма)

По версии Шэньхуэя, являвшегося учеником Хуэйнэна, список индийских патриархов выглядит следующим образом:
1. Кашьяпа
2. Ананда
3. Мадхьянтика
4. Санаваса
5. Упагупта
6. Субхамитра
7. Сангхаракса
8. Бодхидхарма

По версии монаха Дуфэя, изложенной в «Записях о передаче драгоценности Дхармы» (720 г.), линия преемственности выглядела следующим образом:
1. Махакашьяпа
2. Ананда
3. Мадхьянтика
4. Санаваса
5. Бодхидхарма

Второй основной список 28 патриархов буддизма был указан в одном из свитков «Сисё» или «Грамоте о преемстве». Предполагается, что данный свиток из храма Эйхэйдзи является копией того документа, который Догэн получил от своего китайского учителя Тянь-тун Жу-цзина (1163—1228). Копия, вероятно, была создана в XIV веке. Оценки специалистов подлинности данной копии разнятся. Часть экспертов считает, что копия была создана с настоящего китайского свитка 1227 года, другая часть, что этот документ был написан с нуля позднее с учётом мнения Догэна о подобных документах.

Линия передачи по Хуэйнэну 
Согласно Сутре помоста шестого патриарха, переведённой Н. В. Абаевым по наиболее раннему списку Дуньхуан, Будда Гаутама являлся седьмым буддой, которому было передано «внезапное учение». В дальнейшем линия передачи выглядела следующим образом:

В других списках сутры линия передачи претерпела изменения. Например, в варианте Сутры помоста шестого патриарха из монастыря Косёдзи часть линии передачи следующая:
31. Басиасита
32. Упагупта
33. Васумитра
34. Сангхаракша
35. Бодхидхарма

В варианте Сутры помоста шестого патриарха из монастыря Дайдзёдзи часть списка до Бодхидхармы выглядит следующим образом:
32. Басиасита
33. Пуньямитра
34. Праджнятара
35. Бодхидхарма

Сутра об учительской передаче Дхарма-питаки 
Первые двадцать три патриарха, начиная от Махакашьяпы и заканчивая Хакленаяшасом, упоминаются в Сутре об учительской передаче Дхарма-питаки, которая была переведена в 472 году. В сутре указан следующий вариант списка:

Гатхи патриархов 
В дзэнских писаниях существуют гатхи о «передаче Дхармы», приписываемые как 28 патриархам, так и семи буддам прошлого. Д. Т. Судзуки отмечал: «Нет сомнения, что все это — плод вымысла, исторического воображения, в котором любили упражняться ранние составители истории дзэн». В то же время по поводу гатхи Бодхидхармы ученикам Судзуки отмечал, что не существует способа определить, принадлежала ли она Бодхидхарме или была составлена позднее.

Наиболее ранним сохранившимся трактатом, содержащим гатхи, является трактат «Записи о передаче Светильника», более ранние трактаты были утрачены, в том числе по причине гонений на буддизм. Согласно дзэнской традиции, гатха первого Будды Випашьина второму Будде Шикхину была следующей:
Это тело рождено из глубин Бесформенного,Словно формы и образы, возникшие магическим путём;Призрачные существа с психикой и сознанием с самого начала нереальны;И счастье, и несчастье пусты, они не имеют обители.

Гатха Будды Шакьямуни Махакашьяпе была, согласно традиции, следующей:
Высшая Дхарма — это дхарма, которая не есть дхарма;Дхарма, которая не есть дхарма, также есть дхарма;Если я сейчас передаю тебе эту не-дхарму,Тогда что можно назвать Дхармой, — где же в конце концов Дхарма?

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзэн
Учителя буддизма